Der Volvo C40 ist ein als SUV-Coupé vermarktetes Elektroauto von Volvo Cars. Er wird auch als Nachfolgemodell des 2019 eingestellten Kompaktwagens Volvo V40 bezeichnet.

Geschichte 
Vorgestellt wurde das Fahrzeug am 2. März 2021. Die Serienproduktion im belgischen Gent startete im Oktober 2021. Der Verkauf des Wagens soll nur noch über das Internet erfolgen.

Sicherheit 
Im Frühjahr 2022 wurde das Fahrzeug vom Euro NCAP auf die Fahrzeugsicherheit getestet. Es erhielt fünf von fünf möglichen Sternen.

Technik 
Der C40 teilt sich die Frontpartie und die vorderen Türen mit dem Volvo XC40. Der Antriebsstrang mit zwei Permanent-Magnet-Elektromotoren ist schon aus dem Polestar 2 und dem Volvo XC40 Recharge bekannt. Die Systemleistung wird mit 300 kW (408 PS) angegeben. Ein Lithium-Ionen-Akkumulator mit einem Energieinhalt von 78 kWh soll eine Reichweite nach WLTP von 420 km ermöglichen. Auf 100 km/h soll der C40 in 4,7 Sekunden beschleunigen können, die Höchstgeschwindigkeit ist bei 180 km/h elektronisch begrenzt. Eine schwächere Variante mit Vorderradantrieb und etwas kleinerem Akku folgte Anfang 2022. Zum Modelljahr 2023 wurden die Antriebe überarbeitet.

Technische Daten

Zulassungszahlen 
Im ersten Verkaufsjahr 2021 sind in der Bundesrepublik Deutschland 161 Volvo C40 neu zugelassen worden. 2022 waren es 2.009 Einheiten.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

C40
Kombilimousine
Elektroautomodell